Blues, een muziekstijl
Blues (album), een verzamelalbum van Bob Dylan
St. Louis Blues (ijshockeyteam), een Amerikaanse ijshockeyploeg
Blues (Super Rugby), een professioneel rugbyteam uit Auckland in Nieuw-Zeeland
The Blues, de bijnaam van diverse Britse voetbalclubs zoals:
Chelsea FC
Birmingham City FC
Everton FC
Espoo Blues, een Finse ijshockeyclub